Бе́лая швейца́рская овча́рка (, ), известная также как американо-канадская белая овчарка — рабочая собака-компаньон, отличающаяся особым дружелюбием к детям; бдительная сторожевая собака; легко и быстро обучается.

История породы 

В США и Канаде белые овчарки постепенно получали признание в качестве отдельной породы. Первые собаки этой породы были импортированы в Швейцарию в начале 1970-х годов. Американский кобель Лобо, рождённый 5 марта 1966 г., может считаться родоначальником породы в Швейцарии, поскольку его потомки были зарегистрированы в Швейцарской племенной книге (LOS). В дальнейшем поголовье белых овчарок, импортированных из Америки и Канады, стало увеличиваться и началось их целенаправленное разведение. С июня 1991 года белые овчарки стали регистрироваться в Регистровой Швейцарской племенной книге (LOS). Сейчас существует большое количество чистокровных в нескольких поколениях белых овчарок, которые распространены по всей Европе.

В 2003 году порода получила признание Международной кинологической федерации (FCI), но сменила название — согласно классификации FCI она теперь называется «белая швейцарская овчарка». Никакого отношения к Швейцарии она как не имела, так и не имеет, вероятнее всего, так было сделано из-за особого статуса США по отношению к Международной кинологической федерации — эта страна не является её членом, ограничив свои отношения договором о взаимопризнании.

Внешний вид 

БШО — это сильная собака среднего размера с хорошо развитой мускулатурой, обладающая гармоничными и элегантными очертаниями. 

Голова крепкая и сухая, клинообразная. Череп немного округлый. Челюсти и зубы сильные, прикус ножницеобразный. Нос чёрный, среднего размера. Глаза миндалевидные, среднего размера, коричневого цвета. Уши стоячие, высоко поставленные.

Шея средней длины, мускулистая, гармоничная. Плавно переходит от головы к холке.

Круп собаки удлиненный, чуть наклоненный к основанию хвоста, спина крепкая и прямая. Грудь мощная и глубокая, средней ширины, овальной формы. Живот умеренно подтянут. Бока и поясница крепкие. Холка явно выраженная. Хвост пушистый, саблевидный, низко посаженный.

Передние ноги прямые, широко поставленные. Лопатки длинные и наклоненные. Локти расположены близко к телу. Задние конечности параллельные. Бедра средней длины, мускулистые. Скакательные суставы сильные. Лапы овальные.

Движения ритмичные и последовательные. Хороший вымах передних конечностей.

Шерсть бывает двух типов: плотно прилегающая средней длины и длинная. В США и Нидерландах более популярны короткошёрстные белые овчарки, в Германии, Франции, Австрии и других странах больше длинношёрстных белых овчарок.

Подшёрсток очень хорошо развит. Остевой волос густой, жёсткий и прямой. Окрас белый.

Рост в холке кобелей: 58-66 см; сук: 53-61 см. Вес кобелей: 30-40 кг; вес сук 25-35 кг.

Характер 
Жизнерадостный, без лишней суетливости. Внимательный и бдительный сторож. С посторонними сдержан, но никогда не проявляет излишней тревоги или агрессивности.

Это очень ответственные и надежные собаки. Они обычно преданы своему хозяину и стремятся постоянно отвечать его требованиям. Легко обучаются выполнению команд и способны к выполнению всевозможных сложных трюков. Они добрые и ласковые, абсолютно не агрессивны, легко находят общий язык со всеми членами семьи и животными, живущими в одном с ними помещении. Это верные защитники и бдительные охранники, никогда не покидающие своего поста. Это довольно крупные собаки, которые лучше всего приживаются за городом. Однако они не требовательны в быту и могут жить там, где им отведено место. Любят прогулки и подвижные игры. Легко переносят переезд.

Содержание и уход 
Ухаживать за белой швейцарской овчаркой достаточно просто. Она совершенно неприхотлива в быту. Единственным условием её содержания является поддержание её шерсти в соответствующе надлежащем состоянии. Кроме того, несмотря на то, что длина шерсти незначительная, её необходимо регулярно вычесывать густой щеткой.

Белые овчарки хорошо дрессируются, в руках опытного дрессировщика собака быстро обучается выполнять всё, что от неё требуется. Грубое обращение не принесёт пользы ни владельцу, ни собаке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 FBBSI (Fédération Berger Blanc Suisse Internationale)
 Аргентинский клуб

Породы собак Швейцарии